Le boulevard National  peut désigner : 
 le boulevard National de La Garenne-Colombes ; 
 le boulevard National de Marseille ;
 le boulevard National de Nanterre et Rueil-Malmaison.